CMAP steht für:

 Concept-Map
 Color MAP (siehe CMAP-Chunk)
 Centre de Médiation et d'Arbitrage (siehe UDRP)
 Centre de Mathématiques Appliquées
 Commission mondiale des aires protégées, in englisch: World Commission on Protected Areas
 Connection Management Access Protocol (siehe Element Management System)
 Certified Mobile Application Tester (siehe Liste von IT-Zertifikaten)

Abkürzung